Jangada (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
Jangada (vaartuig), een type vissersboot
 La Jangada, een roman uit 1880 van Jules Verne, in het Nederlands vertaald als Een vlotreis